Телигонум обыкновенный () — вид травянистых растений рода  семейства .

Ботаническое описание 

Однолетние травы. Стебли восходящие или лежачие, 5—35 см длиной. Листья мясистые.

Таксономия 
, Sp. Pl.: 993 (1753).

Синонимы

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Мареновые